El nombre Jorge Pardo puede referirse a:
Jorge Pardo (cantante), cantante, compositor de canciones y productor musical peruano;
Jorge Pardo (músico), músico español de jazz y flamenco, saxofonista tenor y soprano y flautista.